Kuk je lahko:
 Kuk, naselje v Sloveniji
 Kuk, naselje na Hrvaškem
 Kuk, priimek več znanih ljudi
 k. u. k., kratica za naziv cesarski in kraljevi (kaiserlich und königlich) v Avstro-Ogrski